Сомовское сельское поселение — муниципальное образование в Рамонском районе Воронежской области.

Административный центр — село Сомово.

Количество национальностей, населяющих территорию — 5. Язык общения русский. Удельный вес русского населения 99 %. Основным занятием населения является сельское хозяйство (личные подворья).

География 
Село Сомово расположено в центральной части Сомовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области в 56 км. от районного центра п. Рамонь и в 48 км. от областного центра г. Воронеж. 53,08 % территории, составляют земли сельскохозяйственного назначения. Климат теплый, умеренно-засушливый, с жарким, сухим летом и умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами, частыми ветрами. Среднегодовая температура 5,4 гр.ц. Среднегодовое количество осадков 696 мм. В целом, природно-климатические условия и ресурсы благоприятны для хозяйственного, градостроительного освоения и рекреационной деятельности.

История 
Сомовский сельсовет образован решением исполкома Воронежского областного Совета депутатов трудящихся 24 декабря 1917 года.

Законом Воронежской области 23.12.2004 года № 90-03 «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новоусманского и Рамонского районов», Сомовский сельсовет наделен статусом Сомовского сельского поселения.

Территория Сомовского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли сельского поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, земли для развития сельского поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ Сомовского сельского поселения, в том числе населенные пункты: село Сомово, село Большая Трещевка, деревня Малая Трещевка.

Инфраструктура 
На территории сельского поселения имеется спортивный зал, библиотека. Население, в основном, занято в сельском хозяйстве и личном подсобном хозяйстве.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 село Сомово,
 село Большая Трещевка,
 деревня Малая Трещевка.

Население

Социальная сфера

Образование 
На территории Сомовского сельского поселения функционирует общеобразовательная школа в селе Сомово.

Здравоохранение 
На территории Сомовского сельского поселения функционирует фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в здании школы. Также фельдшерско-акушерский пункт находится в селе Большая Трещевка.

Примечания 

Муниципальные образования Рамонского района
Сельские поселения Воронежской области